Cake (englisch für Kuchen) steht für:

 (schweizerisch) in länglicher Form gebackener Sandkuchen
 Cake, US-amerikanische Rockband
 Originaltitel der kanadisch-US-amerikanischen Filmkomödie Wedding Bells (2005)
 Cake (2014), US-amerikanischer Independentfilm
 Marke des Elektromotorrads Cake Kalk

Cake ist der Familienname folgender Personen:

 Henry L. Cake (1827–1899), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Cake (* 1967), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Al Cake Wichard (1919–1959), US-amerikanischer Jazzmusiker